2020 NASCAR Cup Series — 72 сезон NASCAR Cup Series. Сезон начался в Дейтона-Бич, 9 февраля с внезачетной гонки. А первая зачетная гонка прошла 16—17 февраля также в Дейтона-Бич. Финал сезона прошёл в Финиксе, 8 ноября. Всего в сезоне было 36 гонок. Чемпионом стал Чейз Эллиотт, вторым стал Брэд Кезеловски, третьим — Джоуи Логано.

Команды и пилоты

Команды

Календарь сезона

Результаты и таблица

Гонки 

2021 год в автоспорте
NASCAR Sprint Cup Series